Вінгокер (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Вінгокер — місто у Швеції, у лені Седерманланд.